Fasolis ist der Familienname folgender Personen:

 Clotilde Fasolis (* 1951), italienische Skirennläuferin 
 Diego Fasolis (* 1958), Schweizer Dirigent und Organist